Prof.dr.sc. Mladen Garašić, dipl. ing. geologije, (Zagreb, 1951.), hidrogelog i speleolog koji je objavio iz područja speleologije, geologije, hidrogeologije, inženjerske geologije, rudarstva, geotehnike, karstologije, tunelogradnje... preko 327 znanstvenih, stručnih i stručno popularnih članaka u Hrvatskoj te u SAD, Italiji, Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Mađarskoj, Francuskoj, Kini, Švicarskoj, Portugalu, Brazilu, Koreji, Rusiji, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Libanonu, Austriji, Puerto Ricu, Norveškoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Japanu, Belgiji, Kanadi, Iranu itd.

• Profesor je više kolegija na Građevinskom i Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu, dugogodišnji predsjednik Hrvatskog speleološkog saveza i Društva za istraživanja i snimanja krških fenomena (DISKF Zagreb), glavni i odgovorni urednik znanstvenog i stručnog časopisa "Spelaeologia Croatica", od 1990. godine do danas,

• prvi je profesor i voditelj kolegija "Speleologija" na Sveučilištu u Zagrebu od 2001. godine, instruktor speleologije u Hrvatskom speleološkom savezu i Hrvatskom planinarskom savezu, 

• jedan je od samo 4 hrvatskih doktora speleologije (Josip Poljak 1922., Mirko Malez 1963., Srećko Božičević 1985. i Mladen Garašić 1986.). 

• voditelj Simpozija i Urednik Zbornika "ALCADI 2000" Međunarodnog simpozija o povijesti karstoloških i speleoloških istraživanja u području Alpi, Dinarida i Karpata  (Zadar, 2000 - organizacija Union Internationale de Speleologie - UIS),
 
• predstavnik Hrvatske u Međunarodnoj speleološkoj uniji (Union Internationale de Speleologie) od 1993. do danas,

• snimatelj fotografija iz podzemlja krša (s preko 175000 snimaka), objavio stotinjak fotografija u časopisima, knjigama, kalendarima i na internetu. Sudjelovao na sedam izložbi fotografija (diploma New York Institute of Photography), održao više stotina predavanja na kongresima, seminarima, stručnim skupovima kod nas i u inozemstvu, sudjelovao u tridesetak TV i radio emisija, održao više desetaka pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima,

• aktivno sudjelovao na čak 10 svjetskih speleoloških kongresa  (International Congress of Speleology) od ukupno 14 održanih,

• recenzent više stručnih i znanstvenih knjiga, recenzent 3 fakultetska programa, recenzent međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata, elaborata, studija i članaka, član i/ili predsjednik više povjerenstava za ocjenu studija o utjecaju na okoliš pri nadležnim ministarstvima, mentor ili komentor više diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija iz područja geologije, hidrogeologije, inženjerske geologije, rudarstva, fizička geografije, geotehnike, speleologije, karstologije, tunelogradnje..., sudski vještak za područje speleologije i hidrogeologije krša,
revident projekata za područja hidrogeologije, inženjerske geologije, speleologije,

• jedan od osnivača speleološke škole (1971.), autora prvog priručnika o speleologiji (1977.) i jedan od pokretača ozbiljnijeg speleoronjenja (1973.) u Hrvatskoj, 

• Više o njegovim stručnim poslovima  objavljeno je na mnogo mjesta, ali za posebno je istaknuti da je sudjelovao u speleološkim istraživanjima (otkrićima) i u posjeti čak 4937 speleoloških objekata, što se smatra svjetski vrlo značajno zapaženim rezultatom s dodijeljenim pohvalama, u krškim predjelima različitih dijelova svijeta (od 1966. – 2008.) u čak 60 zemalja,

• voditelj je brojnih speleoloških i speleoronilačkih ekspedicija kod nas i u svijetu koje su rezultirale svjetski zapaženim rezultatima (od 1971. do 2008.),  

• izradio elaborate o kompleksnim speleološkim istraživanjima kaverni u tunelima i uz trase prometnica (cca 939 kaverne). 

• Poznat je po teoriji u regresivnom okršavanju, speleogenezi Crvenog jezera i mnogih kavernih koje su nastale dominatnim utjecajem podzemnih voda (primjerice u tunelu Sveti Rok i u tunelu Mala Kapela).

• Član mnogih znanstvenih i stručnih društava, nositelj je brojnih nagrada i priznanja u Hrvatskoj i u svijetu .

Vanjske poveznice 
Hrvatski speleološki savez
Union Internationale de Speleologie - UIS

 Hrvatski geolozi
Hrvatski speleolozi